

Старе Пяскі — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Старе Пяскі — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства